Fairchild House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fairchild House (Monticello, Kentucky), NRHP-ID 08000215
 Fairchild House (Syracuse, New York), NRHP-ID 97000070